Oriol, oriolo, oriola, orioles y formas similares hacen referencia a varios artículos:

Antropónimo
Oriol (nombre), nombre propio de varón en catalán o franco-provenzal.

Nombre
 Oriol Canosa, escritor y librero español en lengua catalana
 Oriol Estrada, director, productor y guionista de cine español
 Oriol Junqueras, político español
 Oriol Pamies, empresario español, activista LGBT
 Oriol Tarragó, diseñador de sonido y profesor de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales
 Oriol Tarrasón, actor, director de teatro y dramaturgo español

Apellido
 José Oriol, santo español (1650-1702)
Baltasar de Oriol de Marcer y de Amorós, (proto)notario y escribano de la Corona de Aragón
Antonio Oriol i Buxó, orfebre español (1834-1891)
 Benoît Oriol, político francés (1840-1926)
 José Luis Oriol, empresario y político español (1877-1972)
 José María Oriol, marqués de Casa Oriol, empresario y político español (1905-1985)
 Miguel de Oriol e Ybarra, arquitecto y urbanista español (1933-)
 Rocío Primo de Rivera Oriol, periodista e historiadora española (1967-)
 Alain Oriol, periodista francés, cofundador y director de Éditions Milan
 Philippe Oriol, historiador francés (1964-)
 Christophe Oriol, ciclista francés (1973-)
 Joan Oriol, futbolista español (1986-)
 Edu Oriol, futbolista español (1986-)

Linaje 
 Oriol (linaje), linaje proveniente de la provincia de Tarragona, España

Nobleza
 Conde Oriol o Aureolo, noble franco establecido al sur de los Pirineos (?-809).
Casa de Orioles, familia noble de origen español.
Marquesado de Casa Oriol, reconocido por Franco en 1958 como título del Reino.
Estandarte del Oriol o pendón de Orihuela.

Topónimo

En Francia
 Oriol-en-Royans, localidad.

En Rusia
 Oriol (Орёл, también transliterado como Oryol u Orel), ciudad.
 Óblast de Oriol (Орло́вская о́бласть, Orlóvskaya Óblast), entidad subnacional.
 Oriol (radar) radar creado por la empresa Phazotron-NIIR montado en los Sukhoi Su-11.

Orónimo
 Puig Oriol
 Monte Oriol, que genera un antropónimo y el título de una obra de ficción:

Literatura
Mont-Oriol, novela de Guy de Maupassant, 1887.

Biónimo
 Uno de los nombres vulgares de Oriolus oriolus u oropéndola europea.

 Uva Rara o Uva oriola, variedad de uva de la región italiana del Piamonte también llamada oriana, orianella o uva rara, entre otras denominaciones.